

Musica 
Eye of the Storm – album degli Stormwitch del 1989
 Eye of the Storm – album dei The Storm del 1995
Eye of the Storm – album dei Brazen Abbot del 1996
Eye of the Storm – EP degli Insane Clown Posse del 2007
Eye of the Storm – EP dei The Haunted del 2014
Eye of the Storm – singolo degli Scorpions del 2015
Eye of the Storm – singolo di Ryan Stevenson del 2016
Eye of the Storm – album degli One Ok Rock del 2019

Televisione 
Eye of the Storm – serie TV per bambini britannica del 1993